Мелания Михайловна Ленчовская (род. 14 января 1939, (19390114)село Раковец, Станиславское воеводство, Польша, теперь Городенковского района Ивано-Франковской области) — украинская советская деятельница, звеньевая, новатор сельскохозяйственного производства. Герой Социалистического Труда (1976). Кандидат в члены ЦК КПУ в 1976 — 1986 г. Депутат Верховного Совета СССР 7-8-го созывов.

Биография 
Образование неполное среднее.

В 1953 — 1956 г. — колхозница колхоза имени Чкалова Городенковского района. С 1956 г. — звеньевая колхоза имени Чкалова (затем — «Прогресс») села Раковец Городенковского района Ивано-Франковской области.

Член КПСС с 1968 года.

Звено, которое возглавляла Ленчовская, прославилось высокими (свыше 700 центнеров корней с каждого гектара) постоянными урожаями сахарной свеклы.

Потом — на пенсии в селе Раковке Городенковского района Ивано-Франковской области. Была заместителем председателя Городенковского районного отделения Всеукраинского женского объединения «Солидарность».

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1976)
 два ордена Ленина (,1976)
 орден Трудового Красного Знамени
 медали

Ссылка 
 [leksika.com.ua/14671102/ure/lenchovska Ленчовская Мелания Михайловна]
 

Персоналии по алфавиту
Герои Социалистического Труда
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Родившиеся 14 января
Родившиеся в 1939 году
Родившиеся в Городенковском районе
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Кандидаты в члены ЦК КП Украины